Разикашви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Разикашвили, Бачана (1866―1928) — грузинский поэт, брат Луки Разикашвили.
 Разикашвили, Лука Павлович (Важа Пшавела) (1861—1915) — грузинский поэт.
 Разикашвили, Тедо Павлович (1869—1922) — детский писатель